Barrows steht für:

Orte:
 Barrows (Manitoba), Kanada
 Barrows (Minnesota) im Crow Wing County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Barrows Store im Brunswick County, Virginia, Vereinigte Staaten

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Barrows Lake, See im Washington County, Maine
 Barrows Millpond, See im Northampton County, North Carolina
 Barrows Brook, Fließgewässer im Plymouth County, Massachusetts
 Barrows Creek, Fließgewässer im Judith Basin County, Montana
 Barrows Run, Fließgewässer im Fauquier County, Virginia
 Barrows Stream, Fließgewässer im Washington County, Maine

Sonstiges:
 Barrows Vehicle Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Barrows ist der Familienname folgender Personen:
 Cliff Barrows (1923–2016), US-amerikanischer Musiker und Geistlicher
 Griffin Barrows (* 1988), amerikanischer Pornodarsteller
 Isabel Barrows (Katherine Isabel Hayes Chapin Barrows; 1845–1913), US-amerikanische Medizinerin, Aktivistin und Autorin 
 Jim Barrows (* 1944), US-amerikanischer Skirennläufer
 John R. Barrows (1913–1974), US-amerikanischer Hornist
 Lewis O. Barrows (1893–1967), US-amerikanischer Politiker
 Pelham A. Barrows (1861–1939), US-amerikanischer Politiker
 Samuel J. Barrows (1845–1909), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Barrows (* 1987), Segler der Amerikanischen Jungferninseln
 Walter Bradford Barrows (1855–1923), US-amerikanischer Vogelkundler

Siehe auch:
 Barrow
 Burrows